Буте́нко — украинская фамилия. Известные носители:

А 
 
 Бутенко, Алексей Иванович — конструктор, лауреат Госпремии РФ
 
 Бутенко, Андрей Павлович (род. 1954) — советский и российский арбитр.

Б 
 Бутенко, Борис Иванович (1923—1999) — советский легкоатлет.

В 
 Бутенко, Вадим Аполлонович (1877—1931) — русский историк, профессор истории.
 Бутенко, Валерий Павлович (1941—2020) — советский футболист и арбитр.
 
 
 
 Бутенко, Вячеслав Михайлович (род. 1942) — актёр театра им. Моссовета.

Г—Э 
 Бутенко, Геннадий Михайлович (род. 1932) — советский ученый в области геронтологии, патофизиолог, иммунолог.
 Бутенко, Григорий Прокофьевич (1904—1977) — министр сельского хозяйства Украинской ССР, министр мясной и молочной промышленности Украинской ССР.

Е 
 Бутенко-Райкина, Елена Ивановна (род. 1959) — российская актриса.

З 
 Бутенко, Зоя Андреевна (1928—2001) — советский учёный-онколог.

И 
 
 Бутенко, Ирина Анатольевна (род. 1955) — российский социолог и культуролог.

К 
 Бутенко, Константин Иванович (1901—1938) — директор Кузнецкого металлургического комбината.

Л

М

П 
 Бутенко, Павел (род. 1977) — узбекистанский футболист.
 Бутенко, Павел Валерьевич (род. 1987) — российский регбист.

Р 
 Бутенко, Раиса Георгиевна (1920—2004) — советский учёный, физиолог растений.
 Бутенко, Роман Анатольевич (род. 1980) — украинский футболист.

С 
 Бутенко, Сергей Александрович (род. 1960) — советский футболист и российский тренер.

Ю 
 Бутенко, Юрий Ильич (1926—1993) — советский учёный, специалист в области теоретической механики.

Э 
 Бутенко, Эдуард Валентинович (1941—2006) — советский и российский театральный актёр, режиссёр, педагог, теоретик.